Barcarena ist der Name folgender Orte:

 Barcarena (Pará), Stadt im Bundesstaat Pará, Brasilien
 Barcarena (Portugal), Gemeinde im Concelho Oeiras, Portugal